Сезон 2022 года — это 103-й по счёту сезон в истории Национальной Футбольной Лиги. Сезона начался 8 сентября 2022, с Баффало Биллс победившими 31—10 Лос-Анджелес Рэмс.

Драфт 
Драфт 2022 прошёл с 28 по 30 апреля 2022 года в Лас-Вегасе.

Изменения в правилах 
28 марта Комитет НФЛ по разнообразию, справедливости и интеграции объявил о следующих изменениях в политике:
 В сезоне 2022 года у всех команд была в штате женщина или человек из числа меньшинств.

Следующие изменения в правилах были одобрены на Собрании владельцев НФЛ 28 марта:
 В плей-офф обеим командам гарантировалась одно владение мячом в овертайме, даже если первая команда, владеющая мячом, занесёт тачдаун. Это стало ответом на несколько игр плей-офф 2021-22, в которых первая команда, завладевшая мячом в овертайме, заносила тачдаун, а у другой команды не было шанса ответить.

Регулярный сезон 
 Игровая формула
Под игровой формулой в НФЛ подразумевается, то что каждая команда из дивизиона проведёт по две встречи (одну дома, одну на выезде) с тремя другими командами. В дополнение, каждая команда сыграет против четырёх команд другого дивизиона из другой конференции. Регулярный сезон длился 18 недель, в течение которого каждая команда провела 17 матчей.

На этот сезон была следующая формула:

Важные события сезона 2022 
 NFL Kickoff Game: Сезон 2022 начался с игры кик-офф 8 сентября, когда Баффало Биллс обыграли 31—10 действующих чемпионов Лос-Анджелес Рэмс.
 Международная серия НФЛ : В 2022 в Лондоне были сыграны три игры: Миннесота Вайкингс победила 28—25 Нью-Орлеан Сэйнтс 2 октября на стадионе Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, причём кикер Сэйнтс не забил филд-гол на последней секунде, что перевело бы игру в овертайм. 9 октября на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Нью-Йорк Джайентс выиграл 27—22 над Грин-Бэй Пэкерс, а Денвер Бронкос выиграл 21—17 над Джэксонвилл Джагуарс 30 октября на Уэмбли Стэдиум. Лига также впервые провела матч в Германии, где 13 ноября Тампа-Бэй Бакканирс победили Сиэтл Сихокс 21—16 на мюнхенской Альянц Арене. Все матчи начались в 13:30 по UTC. Международная серия также вернулась в Мексику 21 ноября, когда Сан-Франциско Форти Найнерс обыграла 38—10 Аризону Кардиналс на стадионе Ацтека в Мехико в игре Monday Night Football.
 НФЛ в День Благодарения : в четверг 24 ноября были сыграны три игры: Баффало Биллс победила 28—25 над Детройт Лайонс и Даллас Ковбойз обыграл 28—20 Нью-Йорк Джайентс, оба матча были традиционным даблхэдером днём, а также Миннесота Вайкингс победила 33—26 Нью-Ингленд Пэтриотс в прайм-тайм вечером.
 НФЛ на Рождество: 25 декабря пришлось на воскресенье. Когда это происходит, обычные воскресные дневные игры вместо этого проводятся в субботу, в канун Рождества, в то время как вечерний прайм-тайм и другие специальные национальные игры запланированы играться на Рождество. В 2022 лига впервые провела три игры на Рождество, состоящие из дневного даблхэдера с Грин-Бей Пэкерс обыгравшим Майами Долфинс 26—20 и Лос-Анджелес Рэмс победившеми 51—14 Денвер Бронкос, а на Sunday Night Football Тампа-Бэй Бакканирс обыграла 19—16 в овертайме Аризону Кардиналс. Лига также провела игру Лас-Вегас Рэйдерс против Питтсбург Стилерз, где Стилерз победили 13—10 и эта игра прошла в прайм-тайм в канун Рождества.
 НФЛ на Новогодний День: 1 января 2023 года приходится на воскресенье. Когда это происходит, НФЛ играет по обычному воскресному расписанию, поскольку в этом случае Игры Боулов NCAA и Зимняя классика НХЛ, которые обычно проводятся в день Нового года, переносятся на понедельник, 2 января.

Дивизионы 
АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция

Конференции

Плей-офф

Изменения в командах

Названия команд 
2 февраля 2022 Вашингтон Футбол Тим сменила название на Вашингтон Коммандерс.

Стадионы команд 
2022 сезон был последним сезоном аренды Баффало Биллс стадиона «Хаймарк». Биллс ведут переговоры с местными муниципалитетами и штатом Нью-Йорк относительно замены стареющего стадиона и выдвинули ультиматум, требуя твёрдого соглашения о стадионе до истечения срока аренды в качестве условия пребывания в Западном Нью-Йорке.

Изменения униформы и логотипов 
2 февраля бывшие Вашингтон Футбол Тим представили новый бренд Вашингтон Коммандерс. Они сохранили свои бордовые и золотые цвета униформы, но при этом представили новый логотип и новую униформу.

Телевидение

США 
Сезон 2022 был девятым и финальным сезоном по текущему контракту на трансляции с CBS, Fox и NBC, в то время как ESPN транслировал этот сезон во временном формате до новых 11-летних контрактов для всех четырех вещателей, которые начнутся в 2023 году. Контракт с NBC включал трансляцию в прайм-тайм в воскресенье Sunday Night Football, контракт с ESPN включал трансляцию в прайм-тайм в понедельник Monday Night Football.

Это включало в себя перекрёстные трансляции матчей в воскресенье днём между CBS и Fox. NBC продолжил транслировать Sunday Night Football, Игру Кик-офф и игру Ночью Благодарения. Как и в предыдущем сезоне, права ESPN на Monday Night Football также позволили ABC одновременно транслировать два матча в последнюю субботу сезона.

Одна игра с 5 по 18 недели могла быть перенесена на SNF по «правилам гибкого расписания», за исключениям особых матчей, таких как Международная серия НФЛ, Матчи на Рождество и другие.

Сезон 2022 года был первым годом, когда Thursday Night Football транслировался исключительно на Amazon Prime Video и Twitch. Fox и NFL Network отказались от участия в последнем сезоне своего соглашения с TNF с 2018 по 2022 годы, что позволило Amazon взять на себя управление на один сезон раньше, прежде чем их первоначальное соглашение с TNF на 2023—2033 годы вступило бы в силу. NFL Network продолжит транслировать некоторые субботние игры до 2033 года.

СНГ 
Контракт НФЛ с Viasat Sport закончился по завершении 2021 сезона, и НФЛ больше не показывается на телевидении в России.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 2022
Сезоны НФЛ